Nandi Hills, muntanyes de Kenya a la província de Rift Valley amb cultiu de te i poblades pels nandis
 Nandi Hills, uns turons de Karnataka; vegeu Nandidrug